66-та щорічна церемонія вручення премії «Золотий м'яч»
17 жовтня 2022

Золотий м'яч:  Карім Бензема

Золотий м'яч серед жінок:  Алексія Путельяс

Трофей Копа:  Гаві
 

Трофей Яшина:  Тібо Куртуа

Трофей Герда Мюллера:  Роберт Левандовський

Нагорода Сократеса:  Садіо Мане

Найкращий клуб року:  Манчестер Сіті

< 2021 Церемонії вручення 2023 >

Золотий м'яч 2022 — 66-та щорічна церемонія вручення премії найкращому футболісту світу у сезоні 2021–22, яка відбулася 17 жовтня 2022 року. Вперше нагорода було вручена за підсумками сезону, а не календарного року.

Золотий м'яч 
Номінанти на нагороду були оголошені 12 серпня 2022. Вперше нагороду найкращому футболісту світу отримав 34-річний французький нападник Карім Бензема

Золотий м'яч серед жінок

Трофей Копа

Трофей Яшина

Трофей Герда Мюллера

Нагорода Сократеса

Найкращий клуб року

Див. також 
 Золотий м'яч
 Золотий м'яч (жінки)

Посилання

Примітки 

Золотий м'яч
Жовтень 2022
2022 у футболі